Рагозы — топоним, название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Рагозы — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Рагозы — деревня в Немском районе Кировской области.
 Рагозы — деревня в Усвятском районе Псковской области.